Роберто Тоцці — італійський легкоатлет, олімпійський медаліст
 Умберто Антоніо Тоцці— італійський співак, музикант і композитор
 Умберто Барбоза Тоцці — бразильський футболіст
 6011 Тоцці — астероїд головного поясу